Zamach w Mińsku (10 września 1997)
 Zamach w Mińsku (4 lipca 2008)
 Zamach w metrze w Mińsku (11 kwietnia 2011)